Новоильинка — название населённых пунктов в России:

 Новоильинка — село в Хабарском районе Алтайского края.
 Новоильинка — село в Колпашевском районе Томской области.
 Новоильинка — село в Шегарском районе Томской области.